Ryssö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssö (Saltvik, Åland), 
 Ryssö, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar